Le terme « pègre » peut faire référence à :
 la pègre, synonyme de crime organisé ;
  ;
 La Loi de la pègre, film américain de 1938 ;
 La Pègre, film sud-coréen de 2004.

Voir aussi 

 Mafia